Gomm ist der Familienname folgender Personen:

 Ian Gomm (* 1947), englischer Gitarrist, Sänger und Musikproduzent
 Margaret Gomm (1921–1974), britische Schwimmerin
 Peter Gomm (* 1959), Schweizer Politiker
 Philip Carr-Gomm (* 1952), britischer Druide
 William Maynard Gomm (1784–1875), englischer Feldmarschall

Siehe auch:
 Gom